Bacidina — рід грибів родини Ramalinaceae. Назва вперше опублікована 1991 року.

Класифікація 
До роду Bacidina відносять 52 видів:

Примітки

Джерела 
 Vězda, A. 1990. Bacidina genus novum familiae Lecideaceae s.lat. (Ascomycetes lichenisati). Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. 25(4):431-432 - P.431

Роди грибів
Леканороміцети